Santa Valburga (710-779), religiosa, venerata dalla Chiesa cattolica come santa
 Santa Valburga, frazione del comune di Ultimo, in provincia di Bolzano